Salkeld Dykes – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbrii
 Great Salkeld – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbrii
 Little Salkeld – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbrii